Batis ou Betis Sarones (; ; ) foi um nacarar da família Sarones do final do , ativo durante o reinado do rei Varasdates .

Vida 

Segundo , Batis era naapetes (chefe) de sua família. Era pai adotivo de Varasdates e serviu como seu assessor. Queria adquirir a posição de asparapetes, então sob posse de , e incitou o rei contra Musel, alegando que sua família desde o início estava arruinando os arsácidas por serem seus adversários. Segundo ele:

Varasdates foi influenciado por essas palavras e organizou um banquete no qual Batis pôde matar Musel ao cortar sua garganta com um sabre e então decepar sua cabeça, que foi carregada com seu corpo pelas pessoas presentes. O rei nomeou Batis o novo asparapetes da Armênia, enquanto  tornou-se o naapetes da família Mamicônio. Por essa época, no entanto, Manuel e Coms Mamicônio, que estavam servindo na corte de Ctesifonte, retornaram à Armênia, onde foram recebidos por Vache. Por pertencer ancestralmente a sua família, Manuel reclamou para si, sem autorização régia, o ofício de asparapetes. Após discutirem por intermédios de mensagens, Varasdates e Manuel entraram em guerra. O último se saiu vitorioso na guerra civil, conseguindo obrigar o rei a fugir ao Império Romano. Batis, por sua vez, foi capturado com seu filho e foi morto por decapitação, mas antes assistiu a execução de seu filho.

Bibliografia 

 

 

Armênios do século V
Pessoas executadas por decapitação
Família Sarones